Облога Пскова (1269) — безуспішна облога Пскова військом Лівонського ордену.
 Облога Пскова (1299) — безуспішна облога Пскова військом Лівонського ордену.
 Облога Пскова (1323) — безуспішна облога Пскова військом Лівонського ордену.
 Облога Пскова (1480) — безуспішна облога Пскова військом Лівонського ордену.
 Облога Пскова (1502) — безуспішна облога Пскова магістром Лівонського ордену Вальтером фон Плеттенбергом.
 Облога Пскова (1581—1582) — безуспішна облога Пскова військом Стефана Баторія в кінці Лівонської війни.
 Облога Пскова (1615) — безуспішна облога Пскова шведським військом в ході Шведсько-московської війни 1614—1617 рр.
 Облога Пскова (1650) — облога бунтівного міста царським воєводою Іваном Хованський.